Northorpe (South Holland) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Northorpe (South Kesteven) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Northorpe (West Lindsey) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Northorpe (West Yorkshire) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)